

Personen 
 Gilbert Keith Chesterton, Engels schrijver
 Cecil Chesterton, Engels journalist
 Arthur Kenneth Chesterton, Engels politicus en neef van bovenstaanden

Plaatsen 
 Chesterton (Verenigde Staten)
 Chesterton (Cambridgeshire)
 Chesterton (Huntingdonshire) (ook een deel van Cambridgeshire)
 Chesterton (Staffordshire)
 Chesterton (Warwickshire)
 Chesterton (Oxfordshire)
 Chesterton (Gloucestershire)